DD, Dd eller dd kan syfta på:

 DD – en term (Data Deficient) som används inom rödlistning av arter, se Kunskapsbrist 
 DD – en dagstidning, se  Dala-Demokraten
 DD – ett format för ljudöverföring, se Dolby Digital
 DD – en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag, se Företagsbesiktning
 DD – ett varumärke från Aktiebolaget Trav och Galopp, se Dagens Dubbel
 DD – ett politiskt direktdemokratiskt parti i Sverige, se Direktdemokraterna
 DD (Double Density) – ett format som anger lagringskapacitet för datordisketter, se Diskett
 .dd – före detta nationell toppdomän för Östtyskland
 dd – ett UNIX-program som används för att kopiera rådata